Кубок эмира Катара 2008 года — 36-й розыгрыш Кубка эмира Катара по футболу. В нём приняли участие клубы двух высших дивизионов Катара.

Победителю турнира было гарантировано участие в Лиге чемпионов АФК 2009.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте rsssf.com
 Результаты на сайте goalzz.com

Кубок эмира Катара
Футбол в Азии в 2008 году
Спорт в Катаре в 2008 году
Апрель 2008 года
Май 2008 года